Dawid I Komnen (zm. 1214) – współtwórca cesarstwa Trapezuntu w 1204 r. 
 Dawid II Wielki Komnen (zm. 1463) – ostatni cesarz Trapezuntu 1459-1461